Ernest Henry Wilson, Brits plantenverzamelaar/botanicus, fotograaf en later hortulanus, levend van 1876 tot 1930
 Ernest Wilson (bassist), Jamaicaans bassist, levend van 1951 tot 2021